Појам  може да се односи на:

 Карло V, цар Светог римског царства, 
 Шарл V Мудри 
Карло V, војвода од Лорене, титуларни војвода од Лорене од 1675. до 1690.